Pierrette est un nom propre qui peut désigner :

Prénom, patronyme et pseudonyme 
Pierrette est un prénom, féminin de Pierre.

Pierrette peut être aussi un patronyme.

Pierrette est le pseudonyme d'Olga Bancic résistante communiste.

Saintes et bienheureuses des Églises chrétiennes 
 Pierrette de Saint-Joseph (° 1845 - † 1906), ou  Petra de San José Pérez Florido, bienheureuse, fondatrice de la Congrégation des Sœurs Mères des Abandonnés en Espagne ; célébrée le 16 août.

Œuvres et personnages de fiction 
 Pierrette est un roman qui porte le nom du personnage principal d’Honoré de Balzac, paru en 1840, partie de La Comédie humaine.

Préhistoire
 Pierrette est le prénom donné aux restes fossiles d'une femme neandertalienne ayant attesté pour la première fois des traces d'un échange culturel entre Homo sapiens et neandertalien. Le lieu de sa découverte est aujourd'hui encadré par le Paléosite de Saint-Césaire.

Références